Halász Imre (1841–1918) magyar hírlapíró
 Éri-Halász Imre – Halász lmre (1900–1945) magyar író, újságíró
 Halász Imre (1938–2019) magyar költő, újságíró